Жолдыбай — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Жолдыбай — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Жолдыбай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Другое 
 Жолдыбай — нефтегазовое месторождение в Макатском районе Атырауской области.
 Жолдыбай — солоноватое озеро в Зерендинском районе Акмолинской области.